Seeschlange steht für:

 im Meer lebende Schlangen aus der Familie der Giftnattern, siehe Seeschlangen
 Seeschlange (Kryptozoologie), ein Typus von Seeungeheuern
 Seeschlange (Wellenkraftwerk), eine Bauform von Wellenkraftwerken
 eine schwimmende Pier der Wehrmacht, siehe Landungsbrückengerät Seeschlange
 eine Achterbahn im Hansa-Park, siehe Tivoli (Achterbahnmodell)#Tivoli (large)